Blanca de Lancaster (1345-1369) fue una descendiente de la Casa de Plantagenet, siendo bisnieta de Enrique III de Inglaterra a través de su padre, Enrique de Grosmont. Fue, por derecho propio, condesa de Lancaster, junto  a su esposo. Fue la madre de Enrique IV de Inglaterra, y por tanto, una ancestro de la Casa de Lancaster.

Biografía
Nació en el castillo de Bolingbroke, el 25 de marzo de 1345, siendo la segunda hija de Enrique de Inglaterra, conde de Láncaster, y de Isabel de Beaumont.

Tenía una hermana mayor, Matilde, condesa de Leicester, que era también co-heredera de su padre. Esta se casó dos veces, con Ralph Stafford y Guillermo V, conde de Holanda, pero como ninguno tuvo descendencia y su herencia terminó en manos de Juan y Blanca.

Matrimonio
Se casó en la Capilla de la Reina, en Reading, el 19 de mayo de 1359, con Juan de Gante, tercer hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, llevando en dote al matrimonio los condados de Láncaster, Derby y Lincoln. Juan y Blanca eran primos en tercer grado, pues ambos descendían del rey Enrique III.

Cuando murió el duque Enrique de Grosmont, seguido rápidamente por su primogénita Matilde, Juan terminó sucediéndole como heredero jure uxoris, en todos sus títulos, menos el ducado de Lancaster que se extinguió. Blanca era, por tanto, la propietaria y usuaria de sus títulos en primera instancia, pero como marcaba la ley inglesa era en verdad a su marido a quien pertenecían, lo que le daba derecho a su uso incluso después de la muerte de la heredera suo jure. Más tarde, Juan sería convertido en Duque de Lancaster por su padre.

Descendencia
 Felipa (n. Leicester, 31.3.1360 – m. de plaga, Odivelas, 19.7.1415), casada con Juan I de Avís, rey de Portugal.
 Juan (n. 1362 – m. 1365).
 Isabel (n. Burford, 21.2.1363 – m. Burford, 24.11.1425), casada sucesivamente con Juan Hastings, conde de Pembroke —el matrimonio es anulado en 1383—, con John Holland, I duque de Exeter, y con Juan Cornwall, Lord Fanhope.
 Eduardo (n. 1365 – m. 1368).
 Juan (n. y m. 4.5.1366).
 Enrique (n. castillo de Bolingbroke, 3 de abril de 1367 – abadía de Westminster, 20 de marzo de 1413), que sube al trono de Inglaterra como Enrique IV.
 Isabel (n. y m. 1368).

Muerte
Murió a consecuencia de la peste bubónica en el castillo de Bolingbroke, el 17 de septiembre de 1369, a los 24 años de edad. Treinta años más tarde, su esposo Juan, queriendo ser sepultado a su lado, traslada sus restos a la Catedral de San Pablo de Londres, donde actualmente se encuentran ambos.

Ancestros 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Casa de Plantagenet
Duquesas inglesas por matrimonio
Hijas de duques de Inglaterra
Inglesas del siglo XIV